Николай Иванович Маслов:
 Маслов, Николай Иванович (1734—1803) — русский государственный деятель, сенатор, главный попечитель Воспитательного дома, действительный тайный советник.
 Маслов, Николай Иванович (1874—1939) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Маслов, Николай Иванович (1923—1967) — полный кавалер ордена Славы.